Astroth ist der Familienname von

 Joe Astroth (1922–2013), US-amerikanischer Baseballspieler 
 Horst Astroth (1923–2017), deutscher Geher
 Willi Astroth (1924–2012), deutscher Komponist